X1 puede referirse a:

Bell X-1, el primer avión en superar la barrera del sonido.
Cygnus X-1, una fuente de rayos X en la constelación del Cisne.
X-Men (película), película basada en los personajes del cómic X-Men.
Megaman X1, primer videojuego de la serie Megaman X.
Sony Ericsson X1, un Smatphone de Sony Ericsson.
 La testigo X1 en el caso Dutroux.
X1, grupo de K-pop surcoreano.